

Об'єкти культури 
 Пам'ятник — скульптурна споруда, призначена для увічнення пам'яті людей, подій, об'єктів, іноді тварин.

Населені пункти 
 Пам'ятник — село Херсонського області, Каланчацького району, Червоночабанська сільська рада

Див. також 
 Пам'ять
 Пам'ятка